Dispensa – istituto del diritto
Dispensa – mobile della cucina o ambiente della casa destinato alla conservazione dei generi alimentari
Dispensa – unità bibliografica costituita da un insieme di fascicoli vendibili separatamente e destinati a costituire un'opera unitaria, generalmente di carattere enciclopedico